The Best of Nickelback Volume 1 – drugi album kompilacyjny (pierwszy typu Greatest Hits) kanadyjskiego zespołu rockowego Nickelback. Wydawnictwo ukazało się 19 listopada 2013 roku nakładem wytwórni płytowej Roadrunner Records. Album zawiera utwory zrealizowane w latach 2001-2011, jak m.in. „Photograph”, „How You Remind Me”, „Rockstar”, „Burn it to the Ground” oraz „When We Stand Together”.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Pozycje na listach i certyfikaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa zespołu Nickelback
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy rocka alternatywnego
Albumy hardrockowe
Albumy heavymetalowe
Albumy kompilacyjne
Albumy Nickelback
Albumy Roadrunner Records
Albumy numer jeden na Węgrzech